Das Lingshui China Masters 2018 im Badminton fand vom 10. bis zum 15. April 2018 in Lingshui statt.

Herreneinzel

Setzliste
 Hsu Jen-hao (3. Runde)
 Daren Liew (Viertelfinale)
 Ihsan Maulana Mustofa (3. Runde)
 Lee Zii Jia (2. Runde)
 Nguyễn Tiến Minh (2. Runde)
 Chong Wei Feng (Halbfinale)
 Iskandar Zulkarnain (Viertelfinale)
 Pannawit Thongnuam (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste
 Chen Szu-yu (2. Runde)
 Vũ Thị Trang (2. Runde)
 Sung Shuo-yun (Viertelfinale)
 Sri Krishna Priya Kudaravalli (zurückgezogen)
 Yulia Yosephine Susanto (zurückgezogen)
 Sai Uttejitha Rao Chukka (zurückgezogen)
 Cai Yanyan (Viertelfinale)
 Thamolwan Poopradubsil (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
 Han Chengkai / Zhou Haodong (Champions)
 Po Li-wei / Yang Ming-tse (Halbfinale)
 Park Kyung-hoon / Choi Hyuk-gyun (Viertelfinale)
 Chai Biao / Wang Zekang (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste
 Chayanit Chaladchalam / Phataimas Muenwong (Halbfinale)
 Chiang Kai-hsin / Hung Shih-han (2. Runde)
 Du Yue / Li Yinhui (Champions)
 Chang Ching-hui / Yang Ching-tun (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
 Ronald Alexander / Annisa Saufika (Finale)
 Po Li-wei / Chang Ching-hui (2. Runde)
 Wu Yuan-cheng / Yang Ching-tun (2. Runde)
 Chang Ko-chi / Cheng Chi-ya (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks
 Turnierseite

2018
Badminton 2018
Badmintonwettbewerb in Lingshui